Die Lakeside World Professional Darts Championship 2014 war die 37. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 4. bis zum 12. Januar 2014 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war der Engländer Scott Waites. Er verlor jedoch bereits in Runde eins gegen den Landsmann und späteren Finalisten Alan Norris. Den Titel errang schließlich Stephen Bunting aus St Helens nach einem 7:4-Erfolg über Norris.

Die Titelverteidigerin bei den Damen Anastassija Dobromyslowa verlor im Halbfinale gegen die neue Weltmeisterin Lisa Ashton, welche im Finale einen 0:2-Rückstand gegen Deta Hedman in ein 3:2 umwandeln konnte.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 40 Spieler teil. Mit dabei waren die 28 bestplatzierten Spieler des BDO Invitation Table, von denen die besten 16 Spieler gesetzt waren. Des Weiteren qualifizierten sich acht regionale Qualifikante der WDF und vier Sieger eines Qualifikationsturniers zur Weltmeisterschaft für die Endrunde. 16 dieser Spieler mussten zunächst eine Vorrunde bestreiten. Die übrigen 24 Spieler starteten in der 1. Runde des Turniers.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die Vorrunde und die erste Runde des Turniers fanden vom 4. bis zum 7. Januar 2014 statt und wurden im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, das am 8. und 9. Januar 2014 im Best-of-7-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde am 9. und 10. Januar das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele fanden am 11. Januar 2014 statt und wurden im Best-of-11-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 12. Januar 2014 im Best-of-13-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

BDO Invitation Table
  Paul Jennings
  Martin Atkins
  Richie George
  Benito van de Pas
  Rick Hofstra
  Tony Eccles
  Alan Norris
  Ron Meulenkamp
  Garry Thompson
  Sam Head
  Christian Kist
  Martin Adams

WDF Regionale Qualifikanten
  Hiroaki Shimizu
  Harley Kemp
  Madars Razma
  David Cameron
  Karel Sedláček
  Mike Day
  Jim Widmayer
  Jeroen Geerdink

Sieger des Qualifikationsturniers
  Paul Hogan
  Michael Meaney
  John Michael
  Dave Prins

Ergebnisse

Vorrunde

Finalrunde

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spielerinnen teil. Die acht bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von fünf weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege qualifiziert hatten.

Diese 13 Spielerinnen wurden durch die drei Siegerinnen eines Qualifikationsturniers zur Weltmeisterschaft komplettiert. Die acht gesetzten Spielerinnen trafen in der 1. Runde auf die acht ungesetzten Spielerinnen.

Das im Best-of-5-Sets-Modus ausgetragene Finale der Frauen fand am 11. Januar 2014 statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Lorraine Farlam
  Rachna David
  Sharon Prins
  Lisa Ashton
  Karin Krappen

Sieger des Qualifikationsturniers
  Ann-Louise Oeters
  Rilara Erades
  Tamara Schuur

Ergebnisse

Medien 
Der britische Sender BBC strahlte die Veranstaltung im TV aus.

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2014
Dartwettbewerb in Frimley Green